Petrosavia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Petrosavia ingår i familjen Petrosaviaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Petrosavia